Weißeneck ist der Name von

 Gottfried von Weißeneck († 1362), von 1342 bis 1362 Bischof von Passau
 Joseph Maria Weissegger von Weißeneck (1755–1817), österreichischer Schriftsteller, Historiker, Jurist, Philosoph und Übersetzer
 Ortolf von Weißeneck († 1365), Salzburger Erzbischof
 Ulrich von Weißeneck († 1372), als Ulrich III. Bischof von Seckau und Gegenbischof von Gurk

Siehe auch:
 Burg Weißenegg in der Gemeinde Ruden in Kärnten
 Schloss Weissenegg in der Gemeinde Fernitz-Mellach in der Steiermark
 Waisenegg